Linton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Francis Linton
 William James Linton